Bosznia-Hercegovina
 Mračaj, falu Bosansko Grahovo községben, Livnói/Hercegboszniai kantonban
 Mračaj, falu Bugojhno községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Mračaj, falu Gornji Vakuf községben, a Közép-Boszniai kantonban
 Mračaj, falu Prnjavor községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
 Mračaj, falu Žepče községben, a Zenica-Doboji kantonban

 Horvátország
 Mračaj, falu Majur községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Mračaj Krstinjski, falu Vojnić községben, Károlyváros megyében